

Géographie 
Saint-Martin dans les Antilles peut désigner  :
 Saint-Martin (île), l’île des Petites Antilles, dans l’archipel des Îles du Vent à l’est de la Mer des Caraïbes en Amérique du Nord ;
 Saint-Martin (Antilles françaises), la collectivité d’outremer française qui administre la partie nord de l’île ;
 Saint-Martin (royaume des Pays-Bas) (Sint Marteen en néerlandais), l’État dans le Royaume des Pays-Bas  qui administre la partie sud de l’île.

Voir aussi 
 , les nombreux autres homonymes de « Saint-Martin » ou  « Saint Martin ».